Bonazza – cognome italiano
 Antonio Bonazza  (1698-1763), scultore italiano, figlio di Giovanni; 
 Costante Bonazza (1924-1980), calciatore italiano con passaporto polacco;
 Francesco Bonazza (1695-1770), scultore italiano, figlio di Giovanni;
 Giovanni Bonazza (1654-1736), scultore italiano;
 Luigi Bonazza (1877-1965), artista italiano;
 Paolo Scarpa Bonazza Buora (1957), imprenditore e politico italiano;
 Tommaso Bonazza (1696-1775), scultore ed architetto italiano, figlio di Giovanni.